Grupa D a Campionatului European de Fotbal 2008 este una dintre cele patru grupe cuprinzând țări prezente la Campionatul European de Fotbal 2008. Primul meci din grupă va fi jucat pe 10 iunie 2008 iar ultimul meci va fi jucat pe 18 iunie 2008. Toate cele șase meciuri vor fi jucate în Austria, în orașele Innsbruck și Salzburg. Grupa este formată din Grecia, Suedia, Spania și Rusia.

Programul grupei

Clasament final

Spania vs Rusia

Grecia vs Suedia

Suedia vs Spania

Grecia vs Rusia

Grecia vs Spania

Rusia vs Suedia

Fotbal în Austria
Fotbal în Elveția
Grupa A